Duitsland:
 Hochdorf (Esslingen), een gemeente in het district Esslingen, Baden-Württemberg
 Hochdorf (Riß), een gemeente in het district Biberach, Baden-Württemberg
 Hochdorf-Assenheim, een plaats in de deelstaat Rijnland-Palts
 Hochdorf an der Enz, een plaats in de gemeente Eberdingen, district Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Hochdorf (Freiburg im Breisgau) is nu een wijk in het Noorden van de stad Freiburg im Breisgau
 Hochdorf (Nagold), is een wijk van de stad Nagold

Zwitserland:
 Hochdorf (district), een district in het kanton Luzern
 Hochdorf (Zwitserland), een gemeente gelegen in dat district